Lowrey ist der Familienname folgender Personen:

 Bill G. Lowrey (1862–1947), US-amerikanischer Politiker
 Chris Lowrey (* 1986), neuseeländischer Rugbyspieler
 Gerry Lowrey (1906–1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Mark Perrin Lowrey (1828–1885), General der Konföderierten im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Norman Lowrey, US-amerikanischer Komponist, Aktionskünstler und Musikpädagoge
 Peanuts Lowrey (1917–1986), US-amerikanischer Baseballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lowrey (Kalifornien)
 Lowrey (Mississippi)
 Lowrey (Oklahoma)

Sonstiges
 Lowrey-Orgel

Siehe auch:
 Lowrie